Le ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'Aménagement du territoire est un ministère guinéen dont le ministre est le colonel Ibrahima Sory Bangoura.

Titulaires depuis 2010

Références 

Ville et Aménagement du territoire
Ministère des Affaires municipales